Нуммела () — найбільша міська агломерація та центр муніципалітету Віхті на півдні Фінляндії. Нуммела розташована в трикутнику між національними шосе 1, 2 і 25, 44 кілометри на північний захід від столиці Гельсінкі, 19 км на північний схід від міста Лог'я і 6 км на південний захід від Оджакала, третього за величиною поселення у Віхті. Населення міського району Нуммела становить близько 13 осіб 500, а населення в межах його поштового індексу становить близько 15 осіб 000.

Нуммела має аеропорт (ICAO: EFNU), який підходить для планерного польоту.

Відомі люди з Нуммели 

 Ума Аалтонен, письменниця
 Мерікукка Форсіус, політик
 Елла Каннінен, телеведуча
 Віві Фрідман, кінорежисер
 Вейкко Гелле, політик
 Анссі Кела, співачка
 Яні Лаканен, спортсмен зі спортивного орієнтування
 Алексі Мекеля, кінорежисер
 Маркус «Заркус» Пусса, музикант
 Маркус Селін, кінопродюсер
 Яні Сієвінен, плавець
 Еелі Толванен, хокеїст

Галерея

Примітки

Посилання 

Волость Віхті
Села Фінляндії
Сторінки з неперевіреними перекладами